Columbia
 Fresno, Tolima

 Spania
 Fresno, un sat fantomă în Nidáliga, Valle de Sedano, Burgos
 Aldea del Fresno, Madrid
 Fresno de la Vega, Ribera del Esla, León
 Fresno el Viejo, Tierra del Vino, Valladolid

 Statele Unite ale Americii
 Fresno, California
 Fresno, nume alternativ al Pueblo de las Juntas, California
 Fresno County, California
 Fresno, Ohio